

Personnalité désignée par ce nom 
 Almer de Gréez, aussi connu sous les noms de Almire (?-~560), solitaire et abbé dans les forêts du Maine, un saint catholique, fêté le 11 septembre

Patronyme 

 Christian Almer (1826-1898), un guide de haute montagne suisse ;
 Ulrich Almer (1849-1940), un guide de haute montagne suisse, fils de Christian Almer ;
 Robert Almer (1984-), un footballeur autrichien.